Hadbjerg (plaats), plaats in Denemarken
 Hadbjerg (parochie), parochie in Denemarken